Джин Роджерс (), имя при рождении Элинор Дороти Лавгрен (; 25 марта 1916 года — 24 февраля 1991 года) — американская киноактриса 1930—1940-х годов.

Более всего Роджерс известна как исполнительница главной женской роли в научно-фантастических киносериалах «Флэш Гордон» (1936) и «Путешествие Флэша Гордона на Марс» (1938). Среди других картин с участием Роджерс — «Двадцать миллионов влюбленных» (1934), «Эйс Драммонд» (1936), «Секретный агент Х-9» (1937), «Небо с забором из колючей проволоки» (1939), «Человек, который не хотел говорить» (1940), «Война против миссис Хэдли» (1942), «Чарли Чен в Панаме» (1940), «Незнакомец в городе» (1943), «Свист в Бруклине» (1943) и «Ответный удар» (1948).

Ранние годы и начало карьеры 
Джин Роджерс, имя при рождении Элинор Дороти Лавгрен, родилась 25 марта 1916 года в Белмонте, Массачусетс, в семье иммигрантов из Швеции.

После окончания школы Элинор собиралась изучать искусство в Нью-Йорке и Европе, однако после того, как в 1933 году выиграла школьный конкурс красоты, она направилась в Голливуд.

Карьера в кинематографе 
В 1933 году Элинор заключила контракт с компанией Warner Bros, сыграв эпизодические роли в нескольких музыкальных комедиях без указания в титрах. В 1934 году продюсер Чарльз Р. Роджерс пригласил её в свой фильм, мелодраму «Восемь девушек в лодке» (1934), после чего она взяла себе фамилию продюсера в качестве своего актёрского имени, добавив к ней имя своей лучшей школьной подруги.

В 1935 году Роджерс заключила контракт с кинокомпанией Universal, сыграв небольшие роли в политической драме «Сражающаяся молодежь» (1935), музыкальной комедии «Манхеттенская луна» (1935), за которыми последовали главные женские роли в музыкальном вестерне «Сторми» (1935) и в приключенческом киносериале «Томми „Штопор“ и великая воздушная тайна» (1935). Год спустя Роджерс сыграла главные женские роли в двух популярных приключенческих киносериалах — «Эйс Драммонд» (1936) и «Приключения Фрэнка Мерривелла» (1936), а также в спортивно-романтической мелодраме «Конфликт» (1936) с Джоном Уэйном, а ещё год спустя — в фильме ужасов «Ночной ключ» (1937) с Борисом Карлоффом.

В 1936 году вышел 13-серийный 245-минутный научно-фантастический киносериал «Флэш Гордон», в котором заглавный герой (его играет Бастер Крэб), Дейл Арденн (Джин Роджерс) и доктор Зарков (Фрэнк Шеннон) прибывают на планету Монго, чтобы остановить дьявольские планы императора Минга Беспощадного (Чарльз Мидлтон), который направил свою планету на курс столкновения с Землёй. Роджерс предстала в образе «изящной белокурой красотки в облегающих нарядах, став предметом страстного вожделения архизлодея Минга Беспощадного (и большей части мужской аудитории)». Одновременно она соперничала с принцессой Аурой (Присцилла Лоусон) за внимание Флэша Гордона. Героиня Роджерс была миниатюрной, хрупкой, и полностью зависимой от Флэша Гордона, в то время как её соперница была властной, независимой, сладострастной, коварной и нацеленной на то, чтобы забрать Флэша себе. Как отметил историк кино Рой Киннард, «значительная часть непреходящего очарования фильма заключена в химии актёров, прежде всего Крэба, Роджерс, Миддлтона и Лоусон. Потрясающе красивая 20-летняя актриса Джин Роджерс была идеальна в роли „хорошей“ девушки. Вместе с Лоусон в роли „плохой“ девушки их свежесть и красота вносит тот сексуальный элемент, от отсутствия которого страдает большинство подобных сериалов». Как написал историк кино Хэл Эриксон, благодаря роли «очаровательно недоодетой, вечно находящейся в опасности Дейл Арденн в этом популярном киносериале» Роджерс «поднялась на звёздный уровень».

Во втором сериале «Путешествие Флэша Гордона на Марс» (1938) Роджерс обрела совсем иной облик. По словам историка кино Ричарда Лампарски, у неё были тёмные волосы, и она носила один и тот же строгий костюм. Она стала более зрелой, и в её образе не осталось никаких сексуальных обертонов. Как рассказывала Роджерс, она не хотела играть уже во втором сериале, и отпросилась у студии от съёмок в третьем сериале «Флэш Гордон завоёвывает Вселенную» (1940).

В итоге студия Universal перевела её из киносериалов на главные роли в малозначимых фильмах категории В, среди них комедия «Всегда в беде» (1938), детектив «Перерыв на убийство» (1938) и криминальная мелодрама «Пока Нью-Йорк спит»(1938).

Не удовлетворённая развитием своей карьеры на Universal, в 1939 году Роджерс ушла на студию 20th Century Fox, где сыграла главные или вторые главные роли в нескольких неплохих картинах категории В, среди них социальная драма «Небо с забором из колючей проволоки» (1939), где её партнёром был Гленн Форд, историческая драма с Тайроном Пауэром «Бригхэм Янг» (1940), криминальная комедия «Чарли Чен в Панаме» (1940), а также криминальная драма «Человек, который не хотел говорить» (1940).

В 1941 году Роджерс перешла на студию Metro-Goldwyn-Mayer, где сыграла роль второго плана в романтической комедии «План скандала» (1941) с Розалинд Расселл и Уолтером Пиджоном, главную роль в мелодраме «Война против миссис Хэдли» (1942), романтической комедии «Воскресный удар» (1942), главную женскую роль в криминально-политической мелодраме «Незнакомец в городе» (1943) и роль второго плана криминальной комедии с Редом Скелтоном «Свист в Бруклине» (1943).

После 1943 года Роджерс ушла со студии MGM, и в качестве фрилансера в течение нескольких лет работала на независимых киностудиях. К числу её наиболее заметных картин этого периода относятся фильмы нуар «Ответный удар» (1947), где она сыграла светскую даму, которую ревнивый муж-адвокат пытается подставить в собственном убийстве, имитируя свою гибель. В своём последнем фильме «Другая женщина» (1950) Роджерс вновь сыграла хорошую светскую жену отрицательного персонажа, на этот раз исполнительного директора девелоперской компании, однако в этом фильме её роль была значительно скромнее, чем в предыдущем. После этой картины Роджерс завершила актёрскую карьеру.

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Джин Роджерс, по определению Эриксона, была «блондинкой с голубыми глазами», которая «прибыла в Голливуд после победы в конкурсе красоты». Как отмечено в «Нью-Йорк Таймс», «одной из главных киноработ Роджерс стала роль в двух приключенческих киносериалах про Флэша Гордона».

Личная жизнь 
В 1943 году Роджерс вышла замуж за голливудского агента Дэна Уинклера. Когда босс студии MGM Луис Б. Майер узнал о том, что она собралась выйти замуж, он запретил ей делать это, однако Роджерс ослушалась босса и в результате была вынуждена покинуть студию. Проработав несколько лет на независимых студиях, в 1951 году Роджерс ушла из кино. Она прожила с мужем в браке вплоть до его смерти в 1970 году.

Смерть 
Джин Роджерс умерла 24 февраля 1991 года в Шерман-Окс, Калифорния, после операции, ей было 74 года.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джин Роджерс на сайте IMDb
 Джин Роджерс на сайте AllMovie

Выпускники Средней школы Белмонт (Массачусетс)
Киноактрисы США